

События

По месту

Римская Империя 
 Готы разоряют Малую Азию и Трабзон.
 Содержание серебра в Римских монетах, денариях падает ниже 10 %. Кризис лишает дохода многих ремесленников, умельцев и небольших фермеров. Они вынуждены переходить на бартер, землевладельцы богатеют, скупая по дешёвке земли.
 Валериан II, старший сын Галлиена умирает. Возможно, он был убит губернатором Паннонии Ингенуйем, император Валериан I присваивает другому сыну Галлиена, Салонину титул Цезарь.
 Второй имперский Эдикт запрещает Христианство в Римской империи. Этот эдикт делит христиан на 4 категории: Священников, подлежавших смертной казни; сенаторов и всадников, которые подлежали лишению звания и конфискации имущества; Монахов, подлежавших изгнанию; и имперских государственных служащих, подлежавших принудительному труду.
 Около 258 — Аврелиан, командир 6-го Галльского легиона, нанёс под Могонциаком сильное поражение франкам.
 Консулы Марк Нуммий Туск и Муммий Басс.
 Мученичество св. Киприана, св. Дионисия и антипапы Новациана.

Азия 
 Сунь Сю сменяет Сунь Ляна как правитель Китайского Царства У.

По тематике

Религия 
 Киприан Карфагенский, епископ Карфагена, замучен (Обезглавливание).
 Папа Сикст II замучен.

Образование 
 Нанкинский университет основан в Нанкине, Китай.

Скончались 
 6 августа — папа Сикст II
 10 августа — Лаврентий Римский
 14 сентября — Киприан Карфагенский, ранний христианский писатель
 Новациан, антипапа
 Сунь Чэнь, регент Царства У
 Валериан II, сын соправитель Галлиена
 Чжугэ Дэн, родственник и кузен Чжугэ Ляна, который восстал против царства Вэй

См. также